Pepijn, Peppijn of Pippijn is een jongensvoornaam die met name in de vroege middeleeuwen. 

Pepijn is een bakernaam (een door kinderen verbasterde naam) die zijn oorsprong vindt in Pippo, eveneens een bakernaam, en is afgeleid van Wilbo, Wilbald of Wilbrecht.

De naam is bekend sinds de 4e eeuw.

Vroegmiddeleeuwse personen
De Pepiniden of Pippiniden, waaronder:
Pepijn van Landen (580-640); ook bekend als Pepijn de Oudere, hofmeier (615/623-640)
 Pepijn van Herstal (635/640-714); ook bekend als Pepijn de Jongere, hofmeier (680-714)
 Pepijn de Korte (714-768), ook bekend als Pepijn III, koning der Franken (751-768)
 Pepijn de Gebochelde, zoon van Karel de Grote (+ ca. 813)
 Pepijn van Italië, zoon van Karel de Grote, koning van Italië (781-810)
 Pepijn I van Aquitanië, koning van Aquitanië (817-838)
 Pepijn II van Aquitanië, koning van Aquitanië (823-864)
De afstammelingen van Karel Martel, zoon van Pepijn II, werden Karolingen genoemd.

Moderne personen
 Pepijn Lanen, rapper van De Jeugd van Tegenwoordig

Personages
 Peregrijn Toek, een figuur uit de werken van J.R.R. Tolkien
 Pepijn (boek), hoofdfiguur uit een reeks kinderboeken van Katie Velghe

Overig
 Cabaret PePijn, de cabaretgroep van Paul van Vliet
 Theater PePijn, een Haags theater, opgericht en in de begindagen geleid door Paul van Vliet en de andere leden van de gelijknamige cabaretgroep